Waukon ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Waukon (Iowa)
 Waukon (Washington)
 Waukon Junction (Iowa)
 Waukon Township Minnesota